Die 1. Amateurliga Schwarzwald-Bodensee 1961/62 war die zweite Spielzeit der gemeinsamen Spielklasse des Württembergischen Fußball-Verbands und des Südbadischen Fußball-Verbands. Es war zugleich die zwölfte Saison der 1. Amateurliga Württemberg und der 1. Amateurliga Südbaden und die zweite Spielzeit, in der in Württemberg in den beiden Staffeln Nordwürttemberg und Schwarzwald-Bodensee und in Südbaden in den beiden Staffeln Südbaden und Schwarzwald-Bodensee gespielt wurde. Die Meisterschaft der Schwarzwald-Bodensee-Liga gewann der FC Hechingen vor dem SC Schwenningen. Der FC Hechingen verzichtete auf die Aufstiegsrunde zur II. Division, der nachgerückte SC Schwenningen scheiterte am VfR Heilbronn.

Der TSV Burladingen aus Württemberg sowie die beiden südbadischen Vereine FC Radolfzell und SV Meßkirch stiegen in die 2. Amateurliga ab.

Abschlusstabelle

Aufstiegsrunde zur 2. Oberliga Süd

Weblinks 
 1. Amateurliga Schwarzwald-Bodensee 1961/62

Fußballsaison 1961/62
1961